DART — акроним:

 DART () — часть железнодорожной сети пригородно-городского сообщения в агломерации Большого Дублина.
 DART () — космический аппарат и миссия по контролируемому столкновению с астероидом.
  () — космический аппарат НАСА, предназначенный для отработки систем автоматической навигации и стыковки КА, запущенный в апреле 2005 года.

См. также 
 Dart — язык программирования, созданный компанией Google.
Дарт